Deweyville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Deweyville (Texas)
Deweyville (Utah)